Mouvement démocratique et social peut désigner : 
 Le Mouvement démocratique et social, parti politique algérien fondé en 1998 ;
 Le Mouvement démocratique et social, parti politique marocain fondé en 1996 ;
 , parti politique grec fondé en 1995.